Gina Montana – postać fikcyjna z filmu Człowiek z blizną.

Gina jest rodzoną siostrą Tony’ego, jeszcze się uczy, ale dorabia jako fryzjerka. Kocha go, a Tony ją, mimo iż nie widzieli się przez okres 5 lat. Tony daje jej pieniądze, które każe jej wydać na rozrywkę. Nie przewidział jednak, że jego siostra przyjdzie do Klubu Babilon z podrzędnym gangsterem Fernando, z gangu Locco. Tony nie jest z tego zadowolony, ale na prośbę Manny’ego każe ją tylko obserwować. Później jednak Fernando zabiera ją do toalety, gdzie zaczyna ją obmacywać i całować. Tony wpada tam wściekły, wywala Fernanda i krzyczy na swoją siostrę. Gina mówi mu wtedy, że nie ma nad nią kontroli, aż w końcu Tony uderza ją w twarz i powala na podłogę. Zbulwersowany Manny zabiera Ginę ze sobą i podwozi ją do domu. W trakcie rozmowy Gina proponuje mu związek, lecz ten nie zgadza się, bacząc na wcześniejszy zakaz Tony’ego. 

Gdy Tony się bogaci, Gina otwiera własny salon piękności. Wiąże się również z Mannym, a gdy Tony wyjeżdża do Nowego Jorku, biorą potajemnie ślub. Tony przyjeżdża na miejsce i morduje Manola na widok swojej półnagiej siostry w ich domu. Gina nad martwym ciałem męża wyjawia mu sekret o ślubie. Tony jest załamany, ale nie mówi ani słowa. Nick „Świnia” i Ernie zabierają ją do posiadłości Tony’ego. W nocy Gina przychodzi do gabinetu Tony’ego i, wyzywając go, strzela do niego, w tym raz go trafiając w nogę. Ostatni strzał oddaje jednak niecelnie i trafia w ukrytego na balkonie gangstera Sosy. Ten w ataku szału wychodzi z ukrycia i morduje Ginę serią pocisków z karabinu maszynowego. Chociaż Tony natychmiast ingeruje i zabija mordercę, Gina leży martwa, a Tony przed własną śmiercią wyznaje miłość nad jej ciałem.

W starszej wersji filmu odpowiednikiem Giny jest Cesca Camonte, a jej rolę odgrywają Mary Elizabeth Mastrantonio (1983) i Ann Dvorak (1932).

Postacie z filmu Człowiek z blizną